Бле-ле-Мін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 12 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1802 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1176 були активні, 626 — неактивні (показник активності 65,3%, у 1999 році було 58,8%). З 1176 активних працювало 1027 осіб (520 чоловіків та 507 жінок), безробітних було 149 (59 чоловіків та 90 жінок). Серед 626 неактивних 198 осіб було учнями чи студентами, 247 — пенсіонерами, 181 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1447 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3102,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бле-ле-Мін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн